Esta é uma lista dos 217 municípios do estado do Maranhão, por densidade demográfica, com dados atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010.

Ver também 

 Lista de municípios do Maranhão por área urbana
 Lista de municípios do Maranhão por área
 Lista de municípios do Maranhão por população

Referências 
Listas de municípios do Maranhão